Лос Салазарес има више значења:

 Лос Салазарес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Салазарес (Тепик), насеље у савезној држави Најарит у Мексику